Atili Fortunat (en llatí Atilius Fortunatus) va ser un escriptor en llatí, autor d'un tractat sobre la prosòdia i el metre d'Horaci. El llibre està mal arranjat en el seu ordre. Va ser escrit abans del , ja que menciona a Cassiodor en una graciosa dedicatòria a un senador.

Referències 

Comentaristes romans